Il singolare del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Brian Dabul che ha battuto in finale Mariano Puerta per walkover.

Teste di serie 

 Óscar Hernández (primo turno)
 Thomaz Bellucci (primo turno)
 Leonardo Mayer (quarti di finale)
 Fernando Vicente (quarti di finale)

 Brian Dabul (Campione)
 Gō Soeda (primo turno)
 Dick Norman (primo turno)
 Bruno Echagaray (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 2008